Brownstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brownstown (Alabama)
 Brownstown (Arkansas)
 Brownstown (Illinois)
 Brownstown (Indiana)
 Brownstown (Maryland)
 Brownstown (Brown County, Ohio)
 Brownstown (Wyandot County, Ohio)
 Brownstown (Cambria County, Pennsylvania)
 Brownstown (Lancaster County, Pennsylvania)
 Brownstown (Washington)

Siehe auch
 Browntown
 Brownstown Township